

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Potuły – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Potuły – część wsi Potulice w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec